Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Ivan Lendl 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jim Courier (terzo turno)
 Stefan Edberg (quarti di finale)
 Pete Sampras (campione)
 Michael Chang (semifinali)
 Petr Korda (quarti di finale)
 Andre Agassi (terzo turno)
 Guy Forget (secondo turno)
 Ivan Lendl (finale)

 Wayne Ferreira (primo turno)
 Assente
 Richard Krajicek (terzo turno)
 MaliVai Washington (primo turno)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Aleksandr Volkov (secondo turno)
 Amos Mansdorf (terzo turno)
 David Wheaton (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1992